Позняк — українське прізвище.
Позняк — шляхетський герб литовського походження, вживаний у Речі посполитій.